Влади́мир Станке́вич: Станкевич, Владимир Бенедиктович (1884—1968) — литовский и русский общественный и политический деятель, юрист, адвокат, философ, военный инженер.
 Станкевич, Владимир Владимирович (род. 1965) — советский и белорусский актёр кино и эстрады, поэт, режиссёр, музыкальный продюсер.